Pommerscher Greif bezeichnet

 das Wappen Pommerns
 ist der Name eines genealogischen Vereins Pommerscher Greif (Verein)